Гран-при Бахрейна 2017 года (официально 2017 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 16 апреля 2017 года на Международном автодроме Бахрейна. Это третья гонка сезона 2017 года.

Свободные заезды 
Традиционно первая сессия свободных заездов в Бахрейне проходит при высоких температурах, что не позволяет командам в полной мере работать с настройками. Кроме того, на трассе присутствует большое количество песка. В таких условиях, лучшее время показал Себастьян Феттель.
Вторая тренировка проходит примерно в тех же условиях, что и квалификация и гонка. Лучшее время во второй сессии также осталось за Феттелем.
Утренняя тренировка в субботу снова пришлась на жаркое время, также гонщикам мешал сильный ветер. В аварию попал Ромен Грожан, но сумел своим ходом добраться до боксов. Лучшим в последней части свободных заездов стал Макс Ферстаппен.

Квалификация 
По ходу квалификации быстрее других оказались пилоты Mercedes. В первых двух сегментах лучшее время показал Льюис Хэмилтон, а поул достался его партнёру по команде Валттери Боттасу, который стал пятым финном, завоевавшим поул, в истории Формулы-1.
С техническими проблемами по ходу квалификации столкнулись два испанца — Фернандо Алонсо и Карлос Сайнс.

Погода: Ясно. Сухо. Воздух +30…29 °C, трасса +32…30 °C

|}

Гонка 

|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Официальная информация на сайте www.formula1.com

Гран-при Бахрейна
Спорт в Бахрейне в 2017 году
Формула-1 в сезоне 2017
Апрель 2017 года
2017 год в Бахрейне